Le Défilé des pingouins () est un cartoon Merrie Melodies réalisé par Tex Avery en 1938.

Synopsis

Fiche technique

Références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1938
Court métrage d'animation américain
Comédie américaine
Cartoon Merrie Melodies
Court métrage de Tex Avery
Film de Leon Schlesinger Studios